SACO steht für:

 Flughafen Córdoba in Argentinien als ICAO-Code
 Servicio Aéreo Colombiano, eine ehemalige kolumbianische Fluggesellschaft
 Sveriges Akademikers Centralorganisation, die Dachorganisation für die Akademikergewerkschaften in Schweden
 Sino-American Special Technical Cooperative Organization Treaty, auch bekannt als Sino-American Cooperative Organization (SACO), ein Abkommen zwischen der Republik China und den Vereinigten Staaten aus dem Jahr 1942 während des Zweiten Weltkriegs 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Saco (Alabama)
 Saco (Kalifornien)
 Saco (Maine)
 Saco (Minnesota)
 Saco (Missouri)
 Saco (Montana)
 Saco (Pennsylvania)

Weiteres:
 Saco Bay, eine Meeresbucht in Maine, USA
 Saco River, ein Fluss im nordwestlichen New Hampshire und südwestlichen Maine

Person:
 Andres Saco, italienischer Maler des barocken Klassizismus
 José Antonio Saco (1797–1879), kubanischer Journalist

Siehe auch
 Sacko

SACO